Boogie Nights er en film fra 1997 af Paul Thomas Anderson.

Boogie Nights kan også referere til:
 Boogie Nights (sang) − en single fra 1977 af Heatwave
 Boogie Nights (musical) − en musical fra 1997, baseret på popmusikken fra 1970'erne
 Boogie Nights (radioprogram) − et hollandsk radioprogram, sendt på VPRO i årene 2006 til 2009